Уильям де Рос (; примерно 1369/70 — 1 сентября 1414) — английский аристократ, 6-й барон де Рос (с 1393 года), рыцарь ордена Подвязки (с 1403 года). Был одним из наиболее влиятельных землевладельцев Северной Англии, принадлежал к окружению короля Ричарда II. В 1399 году поддержал мятеж Генриха Болингброка, в его правление был лордом казначейства, много раз выступал посредником между королём и парламентом в финансовых вопросах.

Происхождение 
Уильям де Рос был вторым сыном Томаса де Роса, 4-го барона де Рос, и Беатрисы Стаффорд. Его семья владела обширными землями в Линкольншире, Ноттингемшире и Йоркшире, а с 1299 года — баронским титулом. Де Росы считались одним из наиболее влиятельных и богатых семейств Северной Англии. В семье 4-го барона родились четверо сыновей; о младших, Роберте и Томасе, ничего не известно, а самый старший, Джон, стал 5-м бароном после смерти отца в 1384 году, но умер молодым и бездетным на острове Пафос, когда возвращался на родину из паломничества (1393 год). В результате Уильям получил родовые земли и титул.

Биография 
В 1394 году, по данным одного из источников, барону де Росу было 23 года. Исходя из этих данных, рождение Уильяма датируют примерно 1370 годом. Сразу после вступления в наследство де Рос был посвящён в рыцари и стал членом Тайного совета, работавшего при короле Ричарде II. В январе 1394 года он принёс монарху вассальную присягу за обширные родовые владения. Однако мать Уильяма пережила его, так что часть земель де Росов (главным образом в восточной части Йоркшира) 6-му барону так и не досталась. Под опекой Уильяма находились до 1411 года владения ещё одного влиятельного североанглийского семейства — Клиффордов: номинальный глава этой семьи, Джон, родившийся около 1388 года, приходился де Росу родным племянником.

Уильям женился на представительнице знатной и влиятельной семьи Фицаланов, но о последствиях этого брака учёные пишут по-разному. Согласно одной из версий, положение де Роса укрепилось: он стал близким родственником графов Арундел, получил как часть приданого королевскую пенсию в 40 марок, и пожалования поместий в Йоркшире, Дербишире и Вустершире тоже были связаны с женитьбой барона. К тому же его супруга в 1397 году, после смерти деда, стала баронессой Мальтраверс в своём праве. Однако некоторые учёные отмечают, что дядя баронессы, 11-й граф Арундел, был политическим противником Ричарда II, так что отношение монарха к де Росу должно было измениться к худшему. Именно с этим может быть связан тот факт, что Уильям редко назначался в комиссии по установлению мира и не занимал какие-либо общественные должности в тех графствах, где у него были владения, до конца правления Ричарда.

В 1399 году двоюродный брат короля Генрих Болингброк поднял мятеж. Он высадился в Равенспуре в Йоркшире с небольшим отрядом, причём в числе его спутников был Томас Арундел — ещё один дядя баронессы де Рос. Сэр Уильям почти сразу примкнул к мятежнику, как и большая части северной знати. Ричарду II, оставшемуся без поддержки, пришлось отречься от престола в пользу кузена, ставшего королём Генрихом IV. Известно, что де Рос присутствовал при первой встрече Генриха с Ричардом в замке Беркли в июне 1399 года и при последней встрече в лондонском Тауэре 6 сентября. В октябре он участвовал в работе парламента в Вестминстере и вместе с остальными лордами проголосовал за отправку свергнутого монарха в заключение, где тот вскоре умер при неясных обстоятельствах.

Теперь сэр Уильям был близким другом нового монарха. Уже в декабре 1399 года он вошёл в королевский совет, а в последующие годы регулярно выполнял важные поручения Генриха IV — главным образом касавшиеся финансов. Короне постоянно не хватало денег на ведение войны с Шотландией и замирение Уэльса, и де Рос в качестве полномочного представителя монарха добивался от палаты общин дополнительных субсидий. Он участвовал в работе практически всех парламентов до 1413 года. Примерно в 1402 году сэр Уильям стал лордом казначейства. Улучшить состояние королевской казны ему не удалось, отношения между королём и палатой общин при нём заметно ухудшились. В результате Генрих IV оставался ограничен в своих тратах, и ему приходилось делать займы у наиболее лояльных вассалов, в числе которых был и де Рос.

Сэр Уильям нёс в том числе и военную службу. В 1400 году он участвовал в шотландском походе с 20 тяжеловооружёнными и 40 лучниками. В 1402 году де Рос участвовал в переговорах с поднявшим восстание в Уэльсе Оуайном Глиндуром, который держал в плену его зятя Реджинальда Грея, 3-го барона Ратин, и добился освобождения пленника за выкуп в 10 тысяч марок. В том же году сэр Уильям стал рыцарем ордена Подвязки, двумя годами позже получил ежегодную ренту в 100 марок и принял участие в борьбе с мятежом Ричада Скрупа и графа Нортумберленда на севере. Он заседал в комиссии, приговорившей Скрупа к смерти. Возможно, де Рос контролировал работу других комиссий, рассматривавших дела мятежников.

В течение всего правления Генриха IV (1399—1413 годы) сэр Уильям пользовался особым его доверием. Исследователи характеризуют де Роса как преданного слугу монарха, талантливого администратора. Он исполнял обязанности судьи в северных графствах, получил от Генриха выгодные должности главного лесничего, констебля замка Пикеринг, опеку над несовершеннолетним бароном Одли. Кроме того, сэр Уильям получал жалованье (100 фунтов в год), ему было пожаловано поместье Чингфорд на юге страны для того, чтобы он мог содержать своих людей во время выполнения королевских поручений в этой части королевства.

Генрих IV умер 20 марта 1413 года. При его сыне Генрихе V барон де Рос уже не играл заметную политическую роль, что могло быть связано с общим недоверием нового короля к отцовским советникам. Сэр Уильям скончался 1 ноября 1414 года в замке Бивер-Кастл в Лестершире.

Семья 
6-й барон де Рос был женат на Маргарет Фицалан, дочери Джона Фицалана, 1-го барона Арундел, и Элеоноры Мальтраверс. В этом браке родились:

 Джон де Рос, 7-й барон де Рос (1397—1421), погибший молодым во Франции;
 Томас де Рос, 8-й барон де Рос (1406—1430), тоже погибший на континенте;
 Уильям де Рос;
 сэр Роберт де Рос (умер в 1448 году);
 сэр Ричард де Рос;
 Маргарет, жена Джеймса Туше, 5-го барона Одли;
 Элизабет, жена Роберта Морли, 6-го барона Морли;
 Элис;
 Беатрис.

В культуре 
Уильям де Рос стал персонажем исторической хроники Уильяма Шекспира «Ричард II». Драматург подчеркнул быстроту, с которой барон переметнулся на сторону мятежного Болингброка; именно сэр Уильям и лорд Уиллоуби в изображении Шекспира убедили графа Нортумберленда предать Ричарда. Во многих театральных и кинопостановках де Роса убирают из сюжета, чтобы избежать затянутости.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бароны де Рос